Hellín kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Hellín (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 
 Hellín (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 

Robotskapade Spanienförgreningar